Are You a Mason? – film del 1915 diretto da Thomas N. Heffron
Are You a Mason? – film del 1934 diretto da Henry Edwards